Il Soviet Supremo () è stato un organo del potere statale dell'Unione Sovietica e di altri soggetti compresi nel suo territorio.
Presidium del Soviet Supremo, organo del potere statale dell'Unione Sovietica che esercitava la funzione di capo di stato in forma direttoriale.
Soviet Supremo dell'URSS, organo del potere statale dell'Unione Sovietica che esercitava la funzione parlamentare
Soviet Supremo della RSFS Russa, organo del potere statale nella RSFS Russa
Soviet Supremo della Federazione Russa, organo del potere statale nella Federazione Russa fino al 1993
Soviet Supremi delle Repubbliche dell'Unione, organi delle singole Repubbliche dell'Unione Sovietica